Å je znak, který může znamenat:
 Å
 Ångström
 Å (Lofoty)